Ми́ка Ю́хани Са́ло (, 30 ноября, 1966, Хельсинки) — финский автогонщик, пилот Формулы-1. Лучший результат — второе место на Гран-при Германии 1999 года.

Этапы спортивной карьеры
Выступал за команды:
  — Lotus Mugen/Honda
 - — Tyrrell Yamaha
  — Tyrrell Ford
  — Arrows Hart
  — BAR Supertec
  — Ferrari
  — Sauber Petronas
  — Toyota
В 2015 году стал спортивным директором североевропейского формульного чемпионата SMP F4.

В 2015 году принял участие в Российской серии кольцевых гонок, став первым экс-пилотом Формулы-1, стартовавшим в этапе официальных российских соревнований. Выступал на VW Polo Sedan за команду B-Tuning в классе «Национальный». В первом заезде гонщик сошёл, а во втором стал бронзовым призёром, но очков в зачёт Кубка России не получил, так как не имел российской гоночной лицензии.

Статистика выступлений

Результаты в Формуле-1

Результаты в серии CART

Результаты в серии GT1 World Championship

Результаты выступлений в РСКГ 

* Очки в зачёт Кубка России не получил, так как не имел российской гоночной лицензии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 
 Подробности карьеры на autotest.pro

Автогонщики Финляндии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1 из Финляндии
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Arrows
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BAR
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Sauber
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toyota
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Финляндии
Пилоты CART ChampCar
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты Arena Motorsport
Пилоты KV Racing
Пилоты РСКГ